József Csaba Pál () este un cleric romano-catolic de etnie maghiară. Din anul 2018 este episcop romano-catolic de Timișoara.

Biografie
Studiile gimnaziale au fost la Școala de Cantori din Alba Iulia. După gimnaziu, József Pál a studiat la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia, fiind hirotonit preot în 21 iunie 1981 de episcopul Antal Jakab. După hirotonire, a activat 4 ani drept capelan la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Târgu Mureș, iar în anul 1985 a continuat în Dieceza de Timișoara. Episcopul Sebastian Kräuter l-a numit paroh de Bacova, Buziaș și Nițchidorf. În anul 1987 devine preot paroh la Biserica Maria Zăpezii din Reșița ca preot-paroh, ulterior fiind numit decan, respectiv arhidiacon al Arhidiaconatului Banatului Montan. În cadrul Capitlului Catedralei primește titlul de Canonicus Carolinus Senior. Din 1994 este directorul responsabil al revistei diecezane „Vita Catholica Banatus".

Episcop romano-catolic de Timișoara 
În mai 2018, Papa Francisc l-a numit pe preotul Pál în funcția de episcop al Diecezei de Timișoara. Consacrarea episcopală a avut loc în data de 6 august 2018 în catedrala Domul Sfântul Gheorghe din Timișoara.

Note

Nașteri în 1955
Nașteri pe 3 decembrie
Episcopi romano-catolici români
Maghiari din România
Oameni în viață
Oameni din județul Harghita